Kassler steht für:

 Kasseler, ein Pökelfleisch
 Kasseler Brot, ein gleichnamiges Brot
 zu den verschiedenen Bezeichnungen der Einwohner der Stadt Kassel siehe dort

Kassler ist der Familienname folgender Personen:

 Willi Kassler († 1941), deutscher Tischtennisspieler 

Siehe auch:
 Kaßler
 Caßler
 Cussler